Ел Чиверо има више значења:

 Ел Чиверо, Ла Икотеа (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чиверо (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чиверо (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чиверо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чиверо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чиверо, Лос Чиверос (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику